Mercer County er navnet på flere counties i USA:

 Mercer County, Illinois
 Mercer County, Kentucky
 Mercer County, Missouri
 Mercer County, New Jersey
 Mercer County, North Dakota
 Mercer County, Ohio
 Mercer County, Pennsylvania
 Mercer County, West Virginia